Plusieurs hôtels particuliers ont appartenu à des membres de la Famille Journu à Bordeaux :

 Hôtel Journu (73 rue de la Rousselle),
Hôtel Journu (26-27 place du Palais),
 Hôtel Journu (3 cours du Chapeau-Rouge),
Hôtel Journu (55 cours Clemenceau), plus connu sous le nom d'hôtel Dublan,
Hôtel de l'Intendance (rue Paul-Painlevé).

Famille Journu